

Sigle 
 Organasi Papua Merdeka  – movimento politico indonesiano
 Organizzazione penitenziaria militare – carcere militare in Italia

Codici 
 opm – codice ISO 639-3 della lingua oksapmin

Musica 
 OPM  – gruppo musicale ska punk statunitense
 OPM  – album di Sarah Geronimo del 2008